Cuno steht für:

 ein männlicher Vorname, siehe Cuno (Vorname)
 Haus Cuno, auch Cunoburg, burgartige Villa in Koblenz
 Villa Cuno, Hagen-Eppenhausen, Nordrhein-Westfalen
 Cuno-Kraftwerk, ein Heizkraftwerk zur Strom- und Wärmeerzeugung
 (4183) Cuno, ein erdnaher Asteroid

Cuno ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Cuno (1823–1909), deutscher Architekt und Baubeamter
 Christian Heinrich Cuno († 1880), deutscher Buchhändler und Verleger 
 Emil Cuno (1805–1859), deutscher Jurist und Politiker
 Emma Cuno (1823–1904), deutsche Kinder- und Jugendschriftstellerin
 Friedrich Wilhelm Cuno (1838–1905), deutscher Pfarrer und Autor
 Heinrich Cuno († 1829), deutscher Dramatiker, Schauspieler und Buchhändler
 Hellmuth Cuno (1867–1951), deutscher Architekt und Industrie-Manager
 Hermann Cuno (1831–1896), deutscher Architekt
 Hermann Cuno (Politiker) (1857–1923), deutscher Kaufmann und Politiker (DVP)
 Johann Christian Cuno (1708–1783), deutscher Kaufmann und Schriftsteller

 Kurt Cuno (1896–1961), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant
 Matthäus Cuno (1551–1624), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Rudolf Franz Wilhelm Cuno (1827–1895), Direktor der städtischen Gaswerke Berlin
 Samuel Cuno († 1615), deutscher Theologe und Dramatiker
 Sigismund Andreas Cuno (1675–1747), deutscher Pädagoge und Heimatforscher
 Theodor Friedrich Cuno (1846–1934) deutsch-amerikanischer Maschinenbauingenieur, Mitglied der Ersten Internationale
 Wilderich Cuno (1907–1960), deutscher Landrat 
 Wilhelm Cuno (1876–1933), deutscher konservativer Reichskanzler (ohne Parteizugehörigkeit) 
 Willi Cuno (eigentlich Wilhelm Cuno; 1860–1951), deutscher Politiker (DDP), Oberbürgermeister von Hagen

Siehe auch:
 Kuno
 Chuno
 Cunow
 Kunow